

História 
Isabel I de Inglaterra (ou Elizabeth I, no Brasil, e Isabel I, em Portugal) — rainha da Inglaterra e da Irlanda de 1558 a 1603
Isabel II do Reino Unido (Elizabeth II, no Brasil, e Isabel II, em Portugal) — chefe de estado do Reino Unido até 08/09/2022

Localidades
Elizabeth (Colorado)
Elizabeth (Illinois)
Elizabeth (Indiana)
Elizabeth (Luisiana)
Elizabeth (Minnesota)
Elizabeth (Nova Jérsia)
Elizabeth (Pensilvânia)
Elizabeth (Virgínia Ocidental)

Cinema 
Elizabeth (filme)  — filme de 1998, com Cate Blanchett
Elizabeth — single da banda Ghost
Elizabeth: The Golden Age — filme de 2007

Outros 
Elizabeth (cantora) — cantora brasileira da Jovem Guarda

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema